Monika Salkute est une joueuse de volley-ball lituanienne, née le  à Vilnius). Elle mesure  et joue au poste de Réceptionneuse-attaquante.

Clubs

Notes et références

Liens externes 

  Son profil sur le site des Mariannes
  Son profil sur le site de la PAVVB
  Profil complet sur Volley Box

Joueuse lituanienne de volley-ball
Naissance en mai 1993
Naissance à Vilnius